El ajedrez gótico es una variante del ajedrez, derivada del ajedrez de Capablanca, creada por Ed Trice. Se juega en una cuadrícula de 10x8 con dos peones y dos piezas de ajedrez mágicas adicionales a cada banda del tablero.
  El mariscal se mueve indistintamente como torre y caballo.
  El cardenal se mueve indistintamente como alfil y caballo.

Todas las reglas del ajedrez se conservan, incluida la captura al paso y el enroque, aunque este último con una ligera variación, el rey para enrocar se mueve tres casillas en la fila, en vez de las dos del ajedrez.

Véase también 
 Ajedrez aleatorio de Capablanca
 Ajedrez de Capablanca

Enlaces externos 
 La federaciónd de ajedrez gótico
 Introducción al ajedrez gótico por Ed Trice

Gótico, ajedrez